Brandon Manning (né le 4 juin 1990 à Prince George dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Le 30 décembre 2018, il est échangé par les Blackhawks de Chicago avec Robin Norell aux Oilers d'Edmonton en retour des défenseurs Jason Garrison et Drake Caggiula .

En janvier 2020, Manning est au centre d'un scandale à la suite de commentaires racistes à l'encontre de Bokondji Imama du Reign d'Ontario. Ceci lui vaut cinq matches de suspension.

Statistiques 

|-
| 2007-2008 || Spruce Kings de Prince George || LHCB || 58 || 7 || 19 || 26 || 107 || 4 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2007-2008 || Bruins de Chilliwack || LHOu || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2008-2009 || Bruins de Chilliwack || LHOu || 72 || 11 || 18 || 29 || 140 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Bruins de Chilliwack || LHOu || 69 || 13 || 41 || 54 || 138 || 6 || 0 || 6 || 6 || 10
|-
| 2010-2011 || Bruins de Chilliwack || LHOu || 53 || 21 || 32 || 53 || 129 || 5 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 46 || 6 || 13 || 19 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Flyers de Philadelphie || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 65 || 6 || 15 || 21 || 135 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Flyers de Philadelphie || LNH || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 73 || 8 || 23 || 31 || 231 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 60 || 11 || 32 || 43 || 150 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flyers de Philadelphie || LNH || 11 || 0 || 3 || 3 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LNH || 56 || 1 || 6 || 7 || 66 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 65 || 3 || 9 || 12 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 65 ||7 || 12 || 19 || 56 ||6 || 	0 ||0 ||0 || 14
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 27|| 1 ||2 || 3 ||21 || || || || || 
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH || 12 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Condors de Bakersfield ||LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton || LNH || 9|| 1 ||0 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Condors de Bakersfield || LAH || 21 ||0 ||9 ||9 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Straubing Tigers || DEL ||  || 

| 255 ||14 || 34 || 48 || 254 || 12 || 	0 ||1 ||1 ||18

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 : participe au Match des étoiles de la LAH.
2014-2015 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Prince George (Canada)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Chilliwack
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du EHC Straubing Tigers